Formel 1 2022 var 2022-sæsonen af verdensmesterskabet i Formel 1. Det var den 73. gang, at mesterskaberne blev afholdt. Der var ti deltagende konstruktører og toogtyve kørere. Sæsonen begyndte sæsonen 20. marts på Bahrain International Circuit i Sakhir og sluttede 20. november på Yas Marina Circuit i Abu Dhabi.

Sæsonen resulterede i, at Max Verstappen overbevisende vandt sit andet mesterskab i streg, da han med 15 sejrer i sæsonen satte rekord for flest sejrer i en enkelt sæson nogensinde i Formel 1.

Holdmesterskabet gik til Red Bull Racing, som vandt deres femte mesterskab, og første mesterskab siden 2013.

Sæsonkalender

Ændringer fra forrige sæson 

 Det Australske, Canadiske, Japanske og Singapores Grand Prix vendte tilbage efter en to-årig pause som resultat af Coronaviruspandemien.
 Miamis Grand Prix, som holdes i Miami Gardens i Florida, blev afholdt for første gang i sæsonen.
 Det Portugisiske, Tyrkiske og Steiermarks Grand Prix vendte ikke tilbage, i det at de var tilføjet i 2021-sæsonen for at kompensere for de tidligere nævnte grand prix som ikke kunne afholdes på grund af Coronaviruspandemien.
 Qatars Grand Prix som debuterede i 2021-sæsonen tog en et-årig pause, imens at banen ombygges, og at landet fokuserede på VM i fodbold 2022, hvor at Qatar var værtsland. Det er planlagt at Qatars Grand Prix vil vende tilbage i 2023-sæsonen.
 Kinas Grand Prix var oprindeligt planlagt som del af 2022-sæsonen, men ræset blev fjernet fra kaldeneren som følge af Kinas coronavirusrestriktioner. Ræset er planlagt til at vende tilbage i 2023-sæsonen.
 Ruslands Grand Prix var planlagt som del af kalenderen som det 17. ræs, til at blive afholdt den 25. september. Grand Prixet blev aflyst i respons til Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022.  Det var oprindeligt meningen at man ville finde en erstatning til ræset, men den 18. maj besluttede man at aflyse dette, og at sæsonen ville blive reduceret fra 23 til 22 ræs.

Teams og kører

Holdændringer 
Honda, som havde produceret motorer for Red Bull og AlphaTauri, besluttede sig at trække sig fra Formel 1 efter 2021-sæsonen. Red Bull og Honda blev enige om en aftale som tillod Red Bull og AlphaTauri at bruge Hondas teknologi til og med 2024 sæsonen. Red Bull ville dog selv skulle stå få produktionen af motorene, og opretterede dermed Red Bull Powertrains, som supplerer motorer for Red Bull og AlphaTauri fremover.

Kørerændringer

Uændrede 
AlphaTauri, Aston Martin, Ferrari, McLaren og Red Bull fortsætter i sæsonen med de samme kørere som de havde i 2021 sæsonen.

Alfa Romeo 
Alfa Romeo er den eneste hold med to nye kørere, efter at Kimi Räikkönen gik på pension og at de valgte ikke at forlænge deres kontrakt med Antonio Giovinazzi. De blev erstattet af Valtteri Bottas som kom til fra Mercedes, og Guanyu Zhou som gjorde sin Formel 1-debut som den første kinesiske kører, til at have en fast kontrakt.

Haas 
Haas havde oprindeligt planlagt at fortsætte med Mick Schumacher og Nikita Masepin, men efter Ruslands invasion af Ukraine måtte Haas' russiske titelsponsor Uralkali trække sig, og som resultat mistede Masepin sin plads, som han i praksis kun havde haft som resultat af sponsoraftalen. Masepin blev erstattet af danske Kevin Magnussen, som gjorde sin retur til sporten.

Mercedes 
Valtteri Bottas forlod ved kontraktudløb efter 2021-sæsonen, og blev erstattet af George Russell som kørte for Williams før.

Williams 
Efter George Russell havde skiftet til Mercedes, hentede Williams Alexander Albon, som tidligere havde kørt for Red Bull, men havde været uden en plads i 2021-sæsonen.

Ændringer i løbet af sæsonen 

 Sebastian Vettel testede positiv for Covid-19, og som resultat blev han erstattet af Nico Hülkenberg ved de to første Grand Prix.
 Nyck de Vries gjorde sin Formel 1-debut, da han erstattede Alex Albon ved Italiens Grand Prix, efter at Albon var blevet syg med blindtarmsbetændelse. de Vries har i løbet af sæsonen været testkører for holdene med Mercedes motor, bortset fra McLaren, og herunder Williams.

Resultater

Grand Prix

Kørermesterskabet 

Noter:

 † – Køreren afsluttede ikke Grand Prixet, men blev klassificeret som færdigkørt, fordi de havde gennemført mere end 90% af løbsdistancen.

Kontruktørmesterskabet 

Noter:

 † – Køreren afsluttede ikke Grand Prixet, men blev klassificeret som færdigkørt, fordi de havde gennemført mere end 90% af løbsdistancen.
 Rækkerne i tabellen er ikke relateret til de individuelle kørere. Holdets bedste resultat i de individuelle grand prix står på den øverste linje.

Referencer

Eksterne henvisninger 

2022